Hilde Lauvhaug (ur. 4 kwietnia 1989) – norweska biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów i młodzieżowców.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Hilde Lauvhaug pojawiła się 27 listopada 2005 roku w zawodach FIS Race w Sjusjøen, kiedy zajęła 34. miejsce w biegu na 10 km techniką dowolną. W 2008 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Malles Venosta, gdzie była piąta w biegu na 10 km stylem dowolnym. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Praz de Lys-Sommand była trzecia w biegu na 5 km stylem dowolnym, a wraz z koleżankami z reprezentacji zwyciężyła w sztafecie. Podczas mistrzostw świata młodzieżowców w Hinterzarten w 2010 roku była druga w biegu łączonym na 15 km, a na mistrzostwach świata młodzieżowców w Otepää rok później zdobyła brązowy medal w biegu na 10 km stylem dowolnym. W Pucharze Świata zadebiutowała 24 listopada 2007 roku w Beitostølen, zajmując 29. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Najlepsze wyniki w klasyfikacji generalnej osiągnęła w sezonie 2011/2012, który ukończyła na 89. pozycji. Nie startowała na mistrzostwach świata, ani igrzyskach olimpijskich.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Lauvhaug nie stała na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2011/2012

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Norwescy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989